Петрачко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Петрачкова.

Известные носители 
 Петрачков, Дмитрий Михайлович — российский гитарист, педагог, автор «Практического руководства по игре на семиструнной гитаре» (М., 2014)

Петрачкова 
 Петрачкова, Валентина Тимофеевна (1939—2021) — советская актриса, заслуженная артистка Белорусской ССР.
 Петрачкова, Надежда Никитична (1924—1943) — подпольщица Великой Отечественной войны, участница антифашистской организации «Молодая Гвардия»